XVIII Giochi panamericani – competizione sportiva svoltasi a Lima dal 26 luglio all'11 agosto 2019
 VI Giochi parapanamericani – competizione sportiva svoltasi a Lima dal 23 agosto al 1º settembre 2019